A görög labdarúgó-bajnokság első osztályának küzdelmei 2008. augusztus 31-én, 16 csapat részvételével rajtoltak. A címvédő az Olimbiakósz csapata.

Az állás

További információk 
 A görög labdarúgó-szuperliga hivatalos oldala (görög nyelven)

Görög labdarúgó-bajnokságok
görög 1